Frau mit Schirm ist der Titel mehrerer Gemälde:

 Frau mit Schirm (Manet), Gemälde von Édouard Manet, 1872
 Frau mit Schirm (Renoir), Gemälde von Pierre-Auguste Renoir, 1873 
 Frau mit Schirm (Richter), Gemälde von Gerhard Richter, 1964

Siehe auch:
 Frau mit Sonnenschirm